Fehér Péter (1830–1876) református lelkész, tanár
Fehér Péter (1965–), színész, ceremóniamester